Константин Степанович Попов: Попов, Константин Степанович (1910—1977) — 1-й секретарь Белгородского промышленного областного комитета КПСС.
 Попов, Константин Степанович (1894—1976) — советский военачальник, полковник, комдив.